Кэтрин Энн О’Хара (; род. 4 марта 1954) — канадо-американская актриса, сценаристка и режиссёр.

Биография 
Кэтрин О’Хара родилась в Торонто, Онтарио, Канада, в семье ирландцев.

Впервые на экранах Кэтрин появилась в 1979 году в одном из канадском шоу Canada After Dark. В 1970-х годах она в основном озвучивала мультипликационные роли. Первая её роль в фильме состоялась в 1976 году в картине The Rimshots, после чего она снялась в эпизодах нескольких сериалов.

В начале 1980-х годов Кэтрин начала получать более заметные роли в кино, например, в канадских фильмах «Двойной негатив» и «Ничего личного». Вскоре актрису заметили в Голливуде и стали предлагать ей роли. В 1985 году актриса снялась в роли Гейл в триллере «После работы», а её первым серьёзным успехом стал фильм Тима Бёртона «Битлджус» в 1988 году; в этом фильме она снималась с такими знаменитыми актёрами, как Алек Болдуин и Джина Дэвис. В прокате фильм приобрёл успех, в итоге получив премию «Оскар». А после роли матери главного героя — мальчика Кевина в семейной комедии «Один дома» Криса Коламбуса, вышедшей в 1990 году, Кэтрин О’Хара стала по-настоящему знаменитой.

В 1992 году состоялась премьера фильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», в котором актриса вновь исполнила роль Кейт Маккаллистер. В 1995 году Кэтрин можно было увидеть в вестерне «Легенды дикого запада», главную роль в котором исполнил Патрик Суэйзи. В 2002 году О’Хара сыграла Синди в комедийной драме «Страна чудаков», а в 2004 году — Кристину в рождественской комедии «Пережить Рождество» с Беном Аффлеком.

О’Хара также занималась озвучкой анимационных проектов, таких как «Цыплёнок Цыпа», «Лесная братва», «Монстр в Париже», «Франкенвини» и «Семейка Аддамс». В 2021 году вышла анимационная комедия «Пончары. Глобальное закругление», в которой актриса озвучила Альму.

Личная жизнь 
В 1992 году О’Хара вышла замуж за художника-постановщика Бо Уэлша. У супругов есть два сына — Мэтью (род. 1994) и Люк (род. 1997).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Лауреаты премии «Джини»
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Комедиантки Канады
Комедиантки США
Аллея славы Канады
Лауреаты Канадской комедийной премии за лучшую женскую роль в фильме
Лауреаты Канадской комедийной премии комику года